Vern kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Vern-sur-Seiche, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne, 
 Vergt, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine,